Dulcindo da Costa Dias (Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1903 – Três Lagoas, ) foi um político brasileiro, tendo sido prefeito de Três Lagoas.

Filho de Domingos Raymundo e de Maria Dias, foi casado com Diva Neves Dias, com quem teve os seguintes filhos: Diva, Maria Luiza, Dulcindo, Maria de Lourdes, Getúlio e Eduardo.

Sendo presidente da Câmara Municipal treslagoense, substituiu o prefeito eleito Miguel Nunes no último mês do mandato deste, quando ele teve de se afastar do cargo por razões pessoais.

Vereadores de Três Lagoas
Prefeitos de Três Lagoas
Naturais da cidade do Rio de Janeiro